El término UAM es el acrónimo de las siguientes universidades:

 Universidad Autónoma de Madrid (España);
 Universidad Autónoma de Manizales (Colombia);
 Universidad Autónoma Metropolitana (México);
 Universidad Americana (Nicaragua).
 Universidad Americana (Paraguay);
 Universidad Adam Mickiewicz de Poznań (Polonia);
 Universidad Arturo Michelena (Venezuela);

También, son las siglas de la Union des Artistes Modernes o de Unidad Agroalimentaria Metropolitana